Клюквенная — деревня в Щучанском районе Курганской области. Входит в состав Медведского сельсовета.

История 
До 1917 года входила в состав Чумлякской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. По данным на 1926 год деревня Монастырка состояла из 228 хозяйств. В административном отношении входила в состав Медведского сельсовета Щучанского района Челябинского округа Уральской области.

В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР деревня Монастырка  переименована в Клюквенную.

Население 

По данным переписи 1926 года в деревне проживало 1213 человек (579 мужчин и 634 женщины), в том числе: русские составляли 99 % населения.

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района